Basilikos ist der Name folgender Personen:

 Basilikos (Rhetor), griechischer Rhetor des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Basilikos (Theologe), gnostischer Theologe des 2. Jahrhunderts n. Chr.